Osoby o nazwisku Rotenberg:
 Arkadij Rotenberg – rosyjski biznesmen, zawodnik i trener judo, działacz sportowy
 Boris Rotenberg (ujednoznacznienie)
 Meir Rotenberg − cadyk